La batalla de Boquerón se refiere a dos batallas importantes sucedidas en Paraguay:
 Batalla de Boquerón del Sauce (1866), sucedida en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).
 Batalla de Boquerón (1932), sucedida en la Guerra del Chaco (1932-1935).